La Guinée Championnat National 2021-22 fue la edición número 56 de la Guinée Championnat National.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 
Actualizado el 9 de mayo de 2022.

Resultados

Véase también 
 Copa Nacional de Guinea

Referencias 

Guinea en 2021
Guinea en 2022
Fútbol en 2021
Fútbol en 2022